Arnaldi ist ein italienischer Familienname.

 Edith Arnaldi (1884–1978), bekannt unter dem Pseudonym Rosa Rosà, italienische Autorin
 Enea Arnaldi (1716–1794), italienischer Architekt
 Giovanni Battista Arnaldi (1806–1867), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Spoleto
 Girolamo Arnaldi (1929–2016), italienischer Historiker und Wissenschaftsorganisator
 Matteo Arnaldi (* 2001), italienischer Tennisspieler